Ульяновская область включает следующие населённые пункты:
 35 городских населённых пунктов (в списке выделены оранжевым цветом), в том числе:
 6 городов;
 29 посёлков городского типа (рабочих посёлков);
 970 сельских населённых пунктов (по данным переписи населения 2010 года).

Населённые пункты в списке распределены по административно-территориальным единицам в рамках административно-территориального устройства области: 3 городам областного значения и 21 району (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 3 городских округа и 21 муниципальный район).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года , численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих посёлков) и городов) — по оценке на 1 января  года.

Города областного значения

Димитровград

Новоульяновск

Ульяновск

Районы

Базарносызганский район

Барышский район

Вешкаймский район

Инзенский район

Карсунский район

Кузоватовский район

Майнский район

Мелекесский район

Николаевский район

Новомалыклинский район

Новоспасский район

Павловский район

Радищевский район

Сенгилеевский район

Старокулаткинский район

Старомайнский район 

16 декабря 2020 года решением Законодательного собрания Ульяновской области в Старомайнском районе создан новый населённый пункт – село Успенское.

Сурский район

Тереньгульский район

Ульяновский район

Цильнинский район

Чердаклинский район

См. также 
 Городские населённые пункты Ульяновской области
 Список переименованных населённых пунктов Ульяновской области
 Административно-территориальное деление Ульяновской области

Примечания 

Ульяновская область